Toumi est un patronyme porté notamment par :

 Aymen Toumi (né en 1990), handballeur tunisien ;
 Chaima Toumi, taekwondoïste tunisienne ;
 Hakim Toumi (né en 1961), athlète algérien, spécialiste du lancer du marteau ;
 Hassen Toumi (né en 1942), footballeur tunisien ;
 Khalida Toumi (née en 1958), féministe et femme politique algérienne ;
 Moez Toumi, acteur tunisien ;
 Raja Toumi (née en 1978), handballeuse tunisienne ;
 Salim at-Toumi, chef de la tribu arabe des Tha'alibi, désigné émir d'Alger au début du .

Par ailleurs, Toumi est une communauté rurale de la région de Hadrout, au Haut-Karabagh.

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe